Ronald Fraser puede referirse a varias personas.

Ronald Fraser, actor británico (1930-1997 que intervino en numerosas películas entre los años 1950-1970.
Ronald Fraser, historiador británico (1930-2012), especialista en historia de España contemporánea.
Ron' Ronald Fraser (Nueva Jersey, 1933) entrenador de béisbol.